Cluentia ist der Name folgender Personen:
 Cluentia (Gattin des Statius Albius Oppianicus), vornehme Italikerin des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 Cluentia (Gattin des Aulus Aurius Melinus), vornehme Italikerin des 1. Jahrhunderts v. Chr.